Abdoulaye Cissé (1994. november 30. –) guineai labdarúgó, a francia Angers SCO hátvédje.

További információk 
 

1994-ben született személyek
Élő személyek
Guineai labdarúgók
Az SCO Angers labdarúgói
Labdarúgóhátvédek